SNP kan henvise til:

 Scottish National Party, et politisk parti i Skotland
 Enkeltnukleotidpolymorfi (på engelsk kaldet Single-nucleotide polymorphism)
 SNP, forkortelse på New York Stock Exchange for det kinesiske selskab Sinopec
 SNP (filformat), et Microsoft Access filformat